New Hamburg ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten und Kanada:

 New Hamburg (Missouri)
 New Hamburg (New York)
 New Hamburg (Pennsylvania)

 New Hamburg (Ontario), Gemeinde Wilmot (Ontario) im Regional Municipality of Waterloo